Люксембургский референдум по Конституции Европейского союза проводился 10 июля 2005 года с целью выяснить, должен ли Люксембург ратифицировать предложенную Конституцию Европейского союза. В результате Конституция была одобрена большинством голосов: 56,52 % из 199 609 проголосовавших избирателей.

 Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Etes-vous en faveur du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome, le 29 octobre 2004 ?
Вы в поддержку Договора, устанавливающего Конституцию для Европы, подписанного 29 октября 2004 года?

Предварительные опросы показывали небольшое преимущество за Конституцию при большой доле колеблющихся (16 %). Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Люксембурга, заявил до голосования, что он уйдёт в отставку при отрицательном результате референдума. Традиционно Люксембург рассматривается как один из наиболее про-европейски настроенных членов Союза. Как правительственные, так и оппозиционные партии страны выступали за Конституцию. Люксембург после референдума стал 13-м государством ЕС, ратифицировавшим Конституцию. Хотя референдум носил рекомендательный характер, парламент обязался последовать его результату.

Фактически ратификация Конституции Люксембургом носила лишь символический характер, так как прошла после того, как Франция и Нидерланды её отвергли и единогласное решение необходимое для введение её в действие стало невозможным.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты.

Референдумы в Люксембурге
Референдумы 2005 года
Референдумы по Конституции Европейского союза